Swiderski ist der Familienname folgender Personen:

 Gertrud Swiderski, Geburtsname von Gertrud David (1872–1936), Frauenrechtlerin, Journalistin und Künstlerin
 Adrian Świderski (* 1986), polnischer Leichtathlet
 Karol Swiderski (* 1997), polnischer Fußballspieler
 Philipp Swiderski (1836–1906), deutscher Fabrikant und Firmengründer (Philipp Swiderski Maschinenbaufabrik)
 Rudolf Swiderski (1878–1909), deutscher Schachmeister
 Wladimir Leonidowitsch Swiderski (1931–2013), sowjetisch-russischer Physiologe

Siehe auch:
 Villa Swiderski
 Świderski, Swiderskyj,  Sviderskis